Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 2002 () — 26-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Чехії з 25 грудня 2001 року по 4 січня 2002 року.

Топ-дивізіон

Група А 
Підсумкова таблиця

Результати

Група В 
Підсумкова таблиця

Результати

Втішний раунд 
  –  2:3 (1:0,0:2,1:1)
  –  3:2 (2:0,1:2,0:0)
У додатковій 10 хвилинці перемогла Білорусь 1:0. 

 вибула до Дивізіону І.,

Плей-оф 

† Перемога в овертаймі.  ‡ ''Перемога по буллітах.

5-8 місця
  —  3:2 (0:2,0:0,3:0)
  —  3:4 (2:1,0:2,1:1)
Матч за 7 місце
  —  6:2 (1:0,3:1,2:0)
Матч за 5 місце
  —  3:2 ОТ (1:0,1:0,0:2,1:0)

Бомбардири

Воротарі 
Пояснення: ЧНЛ = час проведений на льоду, КД = кидків разом,  ГП = пропущених шайб, КН = коефіцієнт надійності, ВКД = відбитих кидків, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути, ШХ = штрафні хвилини'''

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Карі Легтонен
Найкращий захисник:  Ігор Князєв
Найкращий нападник:  Майк Каммаллері
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Паскаль Леклер
Захисники:  Джей Боумістер —  Ігор Князєв
Нападники:  Майк Каммаллері —  Марек Сватош —  Станіслав Чистов

Підсумкова таблиця

Дивізіон І 
Матчі відбулись 9-15 грудня у Капфенбергі та Цельтвегі (Австрія).

Попередній раунд 
Група А

Група B

Фінальний раунд 
5-8 місця

1-4 місця

Дивізіон ІІ 
Матчі пройшли у Загребі (Хорватія) 30 грудня - 3 січня.

Попередній раунд

Фінальний раунд

Дивізіон ІІІ 
Матчі пройшли у Белграді (Союзна Республіка Югославія) 5-9 січня.

Попередній раунд

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  
 Топ-дивізіон  
 Дивізіон І  
 Дивізіон ІІ  
 Дивізіон ІІІ  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
2001 у хокеї з шайбою
2002 у хокеї з шайбою
Грудень 2001
Січень 2002
Спорт у Пардубицях
Хокей у Чехії
Градець-Кралове